Las siglas PNRA pueden referirse a:
 Autoridad Reguladora Nuclear de Pakistán (en inglés, Pakistan Nuclear Regulatory Authority, PNRA)
 Programa Nacional de Investigaciones en la Antártida (en italiano, Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, PNRA), programa italiano de investigación antártica;
 Panera Bread (cuyo símbolo bursátil en el NASDAQ es PNRA), empresa estadounidense de panaderías y cafeterías.